Сен Пол може да се отнася за:

 Сен Пол (Реюнион)
 Сен Пол (Алп Маритим), Франция
 Сен Пол (графство), историческо графство в Северна Франция
 Сен Пол (остров)